Киркулешти има више значења:

 Киркулешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Киркулешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији